Китайська Суперліга 2007 — 48-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вперше став Чанчунь Ятай.

Клуби

Турнірна таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2007
Китай
2007 у китайському спорті